Verbrechen aus Leidenschaft ist:

 ein in einem psychischen Ausnahmezustand begangenes Verbrechen, Übersetzung des französischen Begriffs Crime passionnel, ein juristischer Tatbestand, der insbesondere in Frankreich traditionell milde beurteilt wurde

Titel folgende Filme:
 Verbrechen aus Leidenschaft (2005) (Originaltitel Crimes of Passion), US-amerikanisch-kanadischer Thriller von Richard Roy
 Verbrechen aus Leidenschaft (2003) (Originaltitel A Crime of Passion), kanadischer Spielfilm von Charles Wilkinson